Седмото Световно първенство по волейбол за мъже се провежда от 20 септември до 2 октомври 1970 година. Домакин е България. Състезанията се провеждат в София, Ямбол, Хасково и Кърджали. Участват 24 отбора. Шампион за единствен път в своята история става отборът на ГДР.

Участници 

 България – страна-организатор;
 Чехословакия, Румъния, СССР, ГДР, Япония, Полша, Югославия, Унгария, САЩ – според достиженията на Световното през 1966 година;
 Италия, Франция, Израел, Белгия – според достиженията на Европейското от 1967 година;
 Куба – според достиженията на шампионата на NORCECA;
 Бразилия, Венецуела – според достиженията на Първенството на Южна Америка;
 КНДР, Монголия, Иран – от азиатските квалификации;
 Тунис, Гвинея – според достиженията на Първенството на Африка;
 Холандия, Финландия – от квалификации.

Система на провеждане на първенството 
24-те участника на първия етап са разпределени в 4 групи. 8 отбора (двата първи във всяка група) се класират за финалния етап, където по системата всеки срещу всеки определят от 1-во до 8-о място. Запазват се резултатите от първия етап. Местата от 9—16-о и 17—24-то се определят по същата система от заелите съответно 3—4-то и 5—6-о място.

Първи етап

Група А (София) 

|}

|}

Група В (Ямбол) 

|}

|}

Група С (Хасково) 

|}

|}

Група D (Кърджали) 

|}

|}

Финален етап

Група 17 – 24 място (Хасково) 

|}

|}
 Тунис не се явява за мача с Израел по политически причини и губи служебно.

Група 9 – 16 място (Ямбол) 

|}

|}

Финална група (София) 

|}

|}

Крайно класиране

Състав на България 
 България: Васил Симов, Димитър Златанов, Димитър Каров, Брунко Илиев, Стойчо Крайчев, Димитър Методиев, Цветан Павлов, Стоян Стоев, Лъчезар Стоянов, Александър Тренев, Здравко Симеонов, Кирил Славов. Главен треньор — Димитър Гигов

Източници 
 Архив на волейболните резултати 

Световни първенства по волейбол
Състезания по волейбол в София